Група Б на Копа Америка 2011 е една от трите групи на Копа Америка 2011. Отборите на , ,  и  участват в групата. Мачовете се играха между 3 юли на 13 юли.

Бразилия завършиха на първо място и ще срещнат Парагвай – третият от групата и втори най-добър трети отбор от всички групи – отново на четвъртфиналите. Венецуела завършиха втори и ще срещнат  – Победителят от група В. Еквадор завършиха на 4-то място и отпадат от турнира.

Класиране 

</noinclude>{|class=wikitable style="text-align:center"
|-
!width="165"|Team
!width="20"|
!width="20"|
!width="20"|
!width="20"|
!width="20"|
!width="20"|
!width="20"|
!width="20"|
|-bgcolor=#ccffcc
|align=left| 
|3||1||2||0||6||4||+2||5
|-bgcolor=#ccffcc
|align=left| 
|3||1||2||0||4||3||+1||5
|-bgcolor=#ccffcc
|align=left| 
|3||0||3||0||5||5||0||3
|-
|align=left| 
|3||0||1||2||2||5||−3||1
|}<noinclude>

Бразилия срещу Венецуела 

Асистент съдии:
 Ефраин Кастро
 Марвин Торенте
Четвърти съдия:
 Франсиско Чакон

Парагвай срещу Еквадор

Бразилия срещу Парагвай

Венецуела срещу Еквадор

Парагвай срещу Венецуела

Бразилия срещу Еквадор

Външни препратки 
 Официален сайт

Копа Америка 2011